Roosevelt megye (Montana)
Roosevelt megye (Új-Mexikó)